Marcinowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Marcinowice, un village de la powiat de Jawor dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Marcinowice, une localité de la powiat de Świdnica dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Marcinowice, une gmina de la powiat de Świdnica dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Marcinowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Marcinowice, un village dans la voïvodie de Lubusz